Triainolepis är ett släkte av måreväxter. Triainolepis ingår i familjen måreväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Måreväxter
Triainolepis